

Кльонувка — село в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кльонувка — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства